Хлоя (, урождённая Хлоя Хоффман, ; род. 14 ноября 1971 года, Таузанд-Окс, Калифорния, США) — американская порноактриса, режиссёр и модель.

Биография 
Происходит из семьи итальяно-ирландского происхождения, была воспитана в католической вере. Занималась классическим балетом в течение 10 лет и мечтала стать профессиональной балериной. Она оставила балет в возрасте 17 лет из-за развития артрита в бёдрах. Утверждает, что потеряла девственность в 11 лет с 15-летним парнем. Когда ей было 17 лет, она начала употреблять наркотики, в основном амфетамин. Хлоя начала свою порнокарьеру в 1995 году. Она снялась во многих фильмах и получила ряд наград порноиндустрии.

Награды 
 1998

XRCO Best Group Sex Scene for The Psycosexuals

XRCO Unsung Siren

 1999

XRCO Best Girl-Girl Scene for Tampa Tushy Fest 1 (с Алишей Класс)

AVN Best Anal Sex Scene — Film for The Kiss (с Steve Hatcher и Тони Тедески)

AVN Best Supporting Actress — Film for The Masseuse 3

AVN Female Performer of the Year

 2000

XRCO Best Girl-Girl Scene for Torn (с Джинджер Линн)

AVN Best Actress — Film for Chloe

AVN Best All-Girl Sex Scene — Video for Tampa Tushy Fest (с Алишей Класс)

AVN Best Anal Sex Scene — Film for Breaking Up (с Chris Cannon)

AVN Best Solo Sex Scene for Chloe

 2001

XRCO Orgasmic Analist

AVN Best Supporting Actress — Film for True Blue

AVN Best Supporting Actress — Film for True Blue

 2002

XRCO Best Male-Female Sex Scene for Welcome to Chloeville 3 (с Марком Дэвисом)

AVN Best All-Girl Sex Scene — Video for Where The Girls Sweat 5 (с Тейлор Сент-Клэр, Синди Кокс и Felecia)

 2003

NightMoves Best Director (Editor’s Choice)

 2005

AVN Most Outrageous Sex Scene for Misty Beethoven, The Musical (с Авой Винсент и Рэнди Спирсом)

 2006
AVN Hall of Fame

 2007
NightMoves Hall of Fame

 2008
XRCO Hall of Fame

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Члены Зала славы AVN
Члены Зала славы XRCO
Члены Зала славы NightMoves